Kaletsch ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Kaletsch (* 1957), deutscher Maler
 Hans Kaletsch (1929–2020), deutscher Althistoriker
 Konrad Kaletsch (1898–1978), deutscher Unternehmer
 Reinhold Kaletsch (1929–1996), deutscher Arzt, Erfinder und Unternehmer; Gründer der Kaletsch-Kunststoffwerke
 Walter  Kaletsch (1937–2012), deutscher Motorradrennfahrer